Сте́фани (Стеф) Ха́нна (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, двое детей.

Её сестра Джен Ханна — тоже кёрлингистка, играет в одной команде со Стефани.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады